Осада Гдова — одно из сражений эпохи Смутного времени, эпизод русско-шведской войны 1610—1617 годов.

В 1613 году шведы, захватившие Новгород, дважды подступали ко Гдову, но в результате вылазок гарнизона и с псковской помощью осады снимались. В июле 1614 года шведам удалось разбить в битве под Бронницей посланное на освобождение Новгорода русское войско, после чего они прочно овладели военной инициативой на северо-западе России. В августе 1614 года главные шведские силы во главе с Эвертом Горном сосредоточились у Гдова, куда 25 августа прибыл и король Густав II Адольф. Осадным сидельцам в Гдове удалось отбить два приступа, при которых шведы понесли серьёзные потери. Среди убитых был полковник Менихгофен, отличившийся под Бронницей. Однако положение осаждённых становилось всё более критическим. Шведские снаряды и подрывные мины планомерно разрушали крепостную стену. Когда она была разрушена более чем на четверть, гарнизон принял решение согласиться на сдачу города со свободным уходом в Псков, где впоследствии принял участие в отражении шведской осады.

Литература 
 Курбатов О. А. Военная история русской Смуты начала XVII века. М.: Квадрига, 2014. — Стр. 185

Сражения по алфавиту
Сражения Русского государства
Сражения в России
История Псковской области
1614 год в России
Сражения русско-шведских войн
Осады 1614 года
Гдов